Pure Energy – gruppo musicale statunitense
 PureNRG – gruppo musicale statunitense
 Pure Energy – album raccolta degli Information Society del 2004
 What's on Your Mind (Pure Energy) (semplicemente conosciuto come What's on Your Mind) – singolo degli Information Society del 1988